Perintis (Medan Timur), een plaats in Indonesië
Perintis (Rimbo Bujang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing